Хаджи-Осман — топоним.

Турция 
 Хаджи-Осман — село в районе Маньяс ила Балыкесир Турции.

См. также 
 Хаджич, Осман — боснийский певец в жанре фолк.